Augustynowicz – polski herb szlachecki

Osoby o tym nazwisku:
 Aleksander Augustynowicz – polski malarz, portrecista i pejzażysta
 Anna Augustynowicz – polska reżyserka teatralna
 Bolesław Augustynowicz – polski ziemianin, działacz gospodarczy i spółdzielczy
 Cezary Augustynowicz – polski wokalista, muzyk, kompozytor, autor tekstów i multiinstrumentalista
 Jan Tobiasz Augustynowicz – duchowny ormiańskokatolicki
 Janusz Augustynowicz – polski geodeta, biegły sądowy